Аватар може бити:
 Аватар, хиндуистички термин за инкарнацију узвишеног бића
 Аватар (филм), епски научнофантастични филм Џејмса Камерона из 2009.
 Аватар: Последњи владар ветрова (серија)
 Аватар (Толкин), област у „Средњој земљи”, измишљеном свету у делима Џ. Р. Р. Толкина
 Аватар (рачунарство), визуелни (графички) псеудоним неке особе на интернету